Borland (softwarebedrijf), softwarebedrijf in Scotts Valley, Californië
Borland (automerk), een Amerikaans automerk
Adrian Borland, Brits zanger, muzikant en muziekproducent die vooral bekend werd als frontman van The Sound
Wes Borland,  Amerikaanse gitarist en zanger
Borland Database Engine, 32-bits softwarelaag tussen een databaseapplicatie en de eigenlijke database